Il singolare del torneo di tennis International Women's Open 1978, facente parte del WTA Tour 1978, ha avuto come vincitrice Martina Navrátilová che ha battuto in finale Chris Evert 6-4, 4-6, 9-7.

Teste di serie 

 Chris Evert (finale)

  Martina Navrátilová (Campionessa)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

International Women's Open 1978